Shandilya ist der Familienname folgender Personen:

 Ashok Shandilya (* 1968), indischer Billardspieler
 Sandesh Shandilya (* 1979), indischer Sänger, Musiker und Filmkomponist